Johannes Kaiser (* 25. April 1990 in Ried im Innkreis) ist ein österreichischer Journalist. Gemeinsam mit Rainer Fleckl, Maria Kern, Christoph Hanslik, und Christine Grabner (Addendum) gewann er 2018 den Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis in der Kategorie „Online“.

Leben 
Von 2012 bis 2015 arbeitete Kaiser als studentischer Mitarbeiter in der Wiener Rechtsanwaltskanzlei Brandl & Talos. Anschließend unterstützte er in den Jahren 2015 bis 2016 den Untersuchungsausschuss zur Causa Hypo Alpe Adria. Von 2017 bis 2019 arbeitete er als investigativer Journalist bei Addendum.

Auszeichnungen 
 Prälat-Leopold-Ungar-Journalistinnenpreis in der Kategorie Online: Addendum: Rainer Fleckl, Maria Kern, Christoph Hanslik und Christine Grabner.

Einzelnachweise 

Journalist (Österreich)
Österreicher
Geboren 1990
Mann